

Codici 
 EGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Egegik (Stati Uniti d'America)

Sigle 
 EGX – Egyptian Exchange, borsa valori del Cairo, in Egitto